Игорь Троицкий:

* Троицкий, Игорь Анатольевич (род. 1969) — советский и латвийский футболист, защитник.
 Троицкий, Игорь Николаевич (род. 1941) — советский, российский и американский учёный.